Бернар II:
 Бернар II (ум. 844) — граф Пуатье с 840.
 Бернар II Телёнок (ум. 872/877) — граф Тулузы, Руэрга, Лиможа, Нима, Каркассона, Разеса и Альби.
 Бернар II д’Арманьяк — граф д'Арманьяк, герцог Гаскони.
 Бернар II (ок. 1014—1077) — граф Бигорра.